Zu den Strecken des Fahrplanfelds 302 (Laupen–Bern–Langnau) siehe:

 Sensetalbahn (Laupen–Flamatt)
 Bahnstrecke Lausanne–Bern (Flamatt–Bern)
 Bahnstrecke Bern–Luzern (Bern–Langnau)

300…